Double Target - Doppio bersaglio – film del 1987
 Double Target: Cynthia no nemuri – videogioco del 1987